Apollodotos (griechisch „Geschenk des Apollo“) ist der Name von

 Apollodotos I., indo-griechischer König, Regierungszeit um 180 bis 160 v. Chr. 
 Apollodotos II., indo-griechischer König, der um 80 bis 65 v. Chr. regierte